Spojení písmen S a K může mít různé významy:

SK 
 SPZ okresu Svidník
 SPZ města Sisak
 SK – kód ISO 3166-2 pro Slovensko
 AL-SK – kód ISO 3166-2 pro okres Skrapar
 CA-SK – kód ISO 3166-2 pro provincii Saskatchewan
 CD-SK – kód ISO 3166-2 pro provincii Sud-Kivu
 sportovní klub
 zkratka stanice metra Skalka

Sk 
 Slovenská koruna

sk 
 slovenština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.sk 
 .sk – internetová doména nejvyššího řádu pro Slovensko